Az 1977-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

OB II/A Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

OB II/B 
Bajnokság végeredménye: 1.Bánki Donát FSE;  2.Miskolci Vasutas SC; 3. Ceglédi VSE; 4.Pécsi MSC; 5.Külker SC; 6.Siketek SC; 7.Békéscsaba; 8.Vízügy SC;

Az első két helyezett feljut az A csoportba, mert annak létszámát 12 csapatosra bővítik.

Források 
A magyar sport évkönyve 1977
Népsport 1977.08.27. 203. szám

1977
Magyarferfivizilabdabajnoksag